Acta  peut faire référence à :
 Acta, mot latin signifiant « actes » (de conférence) que l'on retrouve par exemple dans :
 Acta Sanctorum, collections de volumes sur les saints de l'église catholique,
 Acta Diurna, un recueil officiel qui contenait le récapitulatif des évènements quotidiens de la Rome Antique,
 Acta Mathematica, une revue mathématique,
 Acta Mathematica Hungarica, une autre revue mathématique ;
 Acta Combats historiques, une société française de spectacles vivants qui reconstitue les combats de l'Antiquité et du Moyen Âge.

ACTA  est un sigle qui peut désigner :
 Anti-Counterfeiting Trade Agreement (en français, Accord commercial anti-contrefaçon), un traité international multilatéral concernant les droits de propriété intellectuelle ;
 Association de coordination technique agricole, qui siège à Paris.

Voir aussi 
 , une locution latine